Gernot Erler kan syfta på:

* Gernot Erler (född 1944), tysk politiker
 Gernot Erler (1935–2011), tysk konsthistoriker